Rotes Brauhaus ist eine Bezeichnung für:

 Rotes Brauhaus (Pappenheim), eine ehemalige Brauerei in Mittelfranken
 Rotes Brauhaus (Köln), eine ehemalige Brauerei in Köln